Академи́ческий район — один из восьми внутригородских районов города Екатеринбурга. Расположен в его юго-западной части. Образован в 2020 году, границы определены в 2021 году.

География 
Расстояния:

 до центра Екатеринбурга — 9 км,
 до ближайшей железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский — 11 км,
 до микрорайона Широкая Речка (г. Екатеринбург) — 0,5 км,
 до микрорайона Уралмаш (г. Екатеринбург) — 15 км,
 до микрорайона Эльмаш (г. Екатеринбург) — 18 км,
 до ближайшего метро (станция Чкаловская) — 6 км,
 до Аэропорта Кольцово — 23 км.

Участники проекта 
 Девелопер: «КОРТРОС» (до 2013 года носил название «Ренова-СтройГруп»)
 Архитектор: Valode & Pistre, ЗАОр «Екатеринбурггорпроект» (проект планировки)
 Инженерия: ОАО «Уралгипромез»
 Строительство: ООО «Ремонтно-строительное управление 37»
 Консалтинг и маркетинг: Уральская Палата Недвижимости

Планы по строительству района 
Район рассчитан на 325 тысяч человек, до 2026 года планируется построить 13 млн м² недвижимости, из них — 9 млн м² — жилые помещения, 4,2 млн м² — нежилой недвижимости. .

Строительство предполагается вести в четыре очереди: первые две находятся севернее русла реки Патрушихи, следующие две — южнее. В южной части района предполагается разместить зону малоэтажной застройки, в других частях преобладающей будет многоэтажная застройка, с высотными доминантами жилых домов и бизнес-центров в кварталах, прилегающих с юга к будущей главной магистрали «Академического» — проспекту Академика Сахарова. Между рекой Патрушихой, проспектом Академика Сахарова, улицами Вильгельма де Геннина и улицей Чкалова находится «Преображенский парк» (площадью около 60 га), который служит зоной отдыха для жителей района.

На пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Сахарова построен храм во имя Святых Божиих Строителей

В ноябре 2016 года был утверждён план второй очереди застройки района, рассчитанной на 107 тыс. человек. Застройка будет производиться в веерной форме. Планируется возвести около 3,3 млн м² жилья.

История 

Разработка проекта началась в 2005 году по инициативе компании «Ренова-СтройГруп» совместно с администрацией Екатеринбурга. Проект планировки первой очереди района, выполненный французской фирмой «Валоди и Пистр», был утверждён 29 марта 2007 года. Первый камень в строительство первого жилого блока был заложен 12 октября 2007 года.

25 декабря 2007 года для обеспечения долевого участия областного бюджета было выделено 422,4 млн рублей на проектирование и строительство автомобильных дорог, 115 млн рублей на берегоукрепления русла Патрушихи и строительства очистных сооружений и 78 млн рублей на проектирование трамвайной линии.

15 июня 2009 года ход строительства проконтролировал президент России Дмитрий Медведев — он провёл беседу со строителями и осмотрел квартиры в новых домах. 30 июня 2009 года прошли госпроверку и были сданы первые дома.

В июле—августе 2011 года в районе прошла Всероссийская студенческая стройка, на которую приехали 26 отрядов из 13 регионов России общей численностью более 400 человек.

В 2012 году к строительству района, помимо основного девелопера («Ренова-СтройГруп»), подключились также крупные екатеринбургские строительные компании «Атомстройкомплекс» и «ЛСР. Недвижимость-Урал» (бывший «Нова-Строй»). Они застроили первую очередь 7 квартала, ограниченную улицами Краснолесья-Анатолия Мехренцева-Академика Вонсовского и проектируемой улицей 1а.

К концу 2014 года были созданы улицы: Вильгельма де Геннина, Проспект Академика Сахарова, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Рябинина. Проектируются улицы Барклая, Ландау, Академика Вавилова и другие. Построено семь из девяти блоков квартала № 2 и восемь блоков квартала № 5. Достраиваются блоки 2.6 и 2.8 квартала № 2, завершено строительство первой очереди квартала № 7, а также ведётся подготовка строительства кварталов 29 и 0. В 2013 году начато строительство квартала № 1 (около 200 тыс. м² недвижимости комфорт- и бизнес-класса).

В сентябре 2016 года официально ввели в промышленную эксплуатацию ТЭЦ «Академическую» мощностью 220 МВт. ТЭЦ обеспечивает тепловой и электрической энергией строящийся район «Академический» и прилегающие районы уральской столицы.

По состоянию на декабрь 2017 года, строительство 1 квартала завершено, идёт строительство последнего блока квартала 1. Строится следующий квартал, получивший наименование «Преображенский», расположенный между проспектом Сахарова и рекой Патрушихой. Особенность квартала в том, что все П-образные дома вытянутся в одну линию по проспекту Сахарова. Одновременно с возведением Преображенского квартала возникла необходимость в строительстве продолжения проспекта Сахарова. 11 марта 2019 года проспект Сахарова до улицы Амундсена был сдан в эксплуатацию.

В феврале 2020 года началось строительство улицы Краснолесья в сторону микрорайона Широкая Речка с дальнейшим соединением с Суходольской улицей. Летом строительство было завершено и утром 1 сентября открыли движение по новому участку.

В мае 2020 года началось строительство улицы Чкалова от улицы Краснолесья до проспекта Академика Сахарова.

В ноябре 2022 года открыли первую очередь Преображенского парка.

История создания административного района 
10 сентября 2019 года создана рабочая группа по формированию восьмого административного района Екатеринбурга на базе микрорайона Академический.

Академический был выделен из состава Ленинского и Верх-Исетского административных районов 3 января 2020 года.

В мае 2020 года 94,2 % опрошенных поддержали название района Академический.

9 июня 2020 года было одобрено официальное наименование «Академический район города Екатеринбурга».

30 октября 2020 года наименование было одобрено правительством РФ.

В декабре 2020 года внесены законопроекты об описании границ района и внесении наименования в перечень административно-территориальных единиц области, которые были одобрены Законодательным Собранием в феврале 2021 года (вступили в силу 1 октября 2021 года).

В состав района вошли жилые районы (микрорайоны) Широкая Речка, Лиственный и собственно Академический. От Верх-Исетского к Академическому району к 1 октября 2021 года также переподчиняются два посёлка — Мичуринский и Московский.

10 января 2022 года главой администрации Академического района назначен Смирнягин Николай Сергеевич.

В январе 2022 года на рассмотрение комитета Совета Федерации по конституционному законодательству был внесен проект федерального закона о создании Академического районного суда города Екатеринбурга. В сентябре 2022 года проект федерального закона был внесен в Государственную Думу РФ.

В октябре 2022 года внесен законопроэкт об изменении границ района, предусматривающий отнесение под юрисдикцию администрации района территории на которой находятся ТЭЦ «Академическая» и институты теплофизики и металлургии УрО РАН. Закон был одобрен 15 ноября 2022 года.

Религия 

В 2010 году архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил поклонный крест на берегу реки Патрушиха, на окраине микрорайона.

В 2011 года началось строительство храма Святых Божьих строителей. 19 августа 2015 года храм был открыт (в честь святых Алексия митрополита Московского, Иоасафа Белгородского и Афанасия Афонского). На первом, основном ярусе размещены главный храм во имя Алексия, митрополита Московского, и два придельных: во имя святого Иоасафа Белгородского и святого Афанасия Афонского. В нижнем ярусе находятся крестильный храм, ризница, трапезная, выставочный зал и зал собраний, технические и подсобные помещения.

17 июня 2018 года в Академическом был заложен второй храм «во имя святого страстотерпца праведного Евгения врача и в память всех врачей Отечества нашего». Врач Евгений — канонизированный РПЦЗ в 1981 году Боткин, Евгений Сергеевич, лейб-медик семьи Николая II, расстрелянный вместе с ней в Екатеринбурге в 1918 году. Также именем Боткина назван близлежащий бульвар в Академическом, прилегающий к корпусам Уральского государственного медицинского университета и заводу по производству кардиостимуляторов.

Инфраструктура района

Социальная инфраструктура 
По состоянию на 01.09.2013 года, в районе действуют 4 детских дошкольных учреждения, последним был открыт детский сад в квартале 5, ему присвоен номер 44. В сентябре 2013 года начато строительство пятого детского сада, в квартале 5, рядом с детским садом № 44. По состоянию на 30 марта 2017 года действуют 3 школы: № 16, 19, 23. В квартале 5 идет строительство школьного комплекса из двух зданий (на 1000 и 875 учащихся) с общим стадионом. Первое здание уже построено. Завершение строительства второго здания запланировано на декабрь 2017 года. В феврале 2018 года в Академическом на проспекте Сахарова открылось первое в городе отделение «Почты России» нового формата.

В марте 2018 года в районе началось строительство нового здания НИИ ОММ.

Транспортная инфраструктура 
30 декабря 2009 года в Академическом был запущен общественный транспорт. На ноябрь 2022 года имеется автобусное сообщение (маршруты № 12, 42, 43, 46, 50, 54, 58, 59, 05, 012, 014, 016, 019, 054, 070). .

Планируется создание трамвайного сообщения. Проект предполагает, что на первом этапе линия пройдет от конечной в Академическом районе по улицам де Геннина, Серафимы Дерябиной и Шаумяна до перекрестка Белореченская-Шаумяна, где соединится с существующей трамвайной сетью. В перспективе же трамвайная линия должна продолжиться по улицам Серафимы Дерябиной и Токарей до Татищева. На маршруте будет семь остановок: ул. Волгоградская, ул. Бардина, ул. Начдива Онуфриева, ул. академика Вонсовского, ул. Краснолесья, ул. Павла Шаманова, ул. академика Сахарова и трамвайное кольцо на ул. академика Парина.

В ноябре 2021 года началось строительство трамвайной линии, которая будет построена в рамках концессионного соглашения. Также планируется строительство трамвайного депо.

В июне 2022 года началась укладка рельсов будущей линии. Трамвайная линия строится без контактной сети, на ней будут работать трамваи с автономным ходом.

Связь и телекоммуникации 
По состоянию на май 2018 года, в Академическом предоставляют свои услуги компании «Инсис», «Дом ру», «Ростелеком». Оптоволоконная передача данных осуществляется только компанией «Ростелеком».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Академического района
 Управляющая компания «Академический»

 
Жилые районы Екатеринбурга
Административные единицы, образованные в 2020 году
Появились в 2020 году в России
2020 год в Свердловской области